«Isla (de) Flores» puede referirse a:

Geografía 
 Isla de Flores (Azores), archipiélago de las Azores.
 Isla de Flores (Guatemala), lago Petén Itzá de Guatemala.
 Isla de Flores (Indonesia), parte de las islas menores de la Sonda, en Indonesia.
 Isla de Flores (Uruguay), sector del Río de la Plata bajo jurisdicción de Uruguay.